Luigi Ferrari – ex calciatore italiano.
 Luigi Ferrari (IV) – ex calciatore italiano nato a Codogno.
 Luigi Ferrari – ex calciatore italiano.
 Luigi Ferrari – artista italiano.
 Luigi Ferrari – militare italiano, celebre per aver ferito Garibaldi sull'Aspromonte.
 Luigi Ferrari (1848-1895) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia.
 Luigi Ferrari (1878-1949) – bibliotecario e bibliografo italiano.
 Francesco Luigi Ferrari – giornalista, politico e antifascista italiano.
 Luigi Ferrari Trecate – musicista, compositore e organista italiano.
 Luigi Ferrari (1888-1955) – capo della Polizia di Stato dal 1944 al 1948,